Xenomyxa är ett släkte av svampar. Xenomyxa ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Xenomyxa